Bortolo Benedini – avvocato e politico italiano
 Eros Benedini – medico e letterato italiano
 Franco Benedini – ex canoista italiano
 Gaetano Benedini – medico e patriota italiano